Kunstmuseum signifie en allemand musée d'art / musée des beaux-arts. 

Plusieurs musées portent ce nom : 
 Le Kunstmuseum de Bâle
 Le Kunstmuseum Bonn à Bonn
 Le Kunstmuseum Stuttgart à Stuttgart
 Le Kunstmuseum Liechtenstein à Vaduz
 Le Bergen Kunstmuseum à Bergen
 Le Kunstmuseum Bern à Berne
 Le  à Wolfsbourg
 Le  
 Le Lillehammer kunstmuseum, à Lillehammer
 Le Nuuk Kunstmuseum, à Nuuk
 Le Kunstmuseum aan zee, à Ostende
 Le Kunstmuseum Düsseldorf, ancien nom du Museum Kunstpalast, à Düsseldorf.

Voir aussi 
 Le Kunsthistorisches Museum à Vienne
 
 

Homonymie de monument